

Geografia 
 Isole di Los – gruppo di isolette al largo della costa della Guinea Equatoriale
 Los – frazione del comune di Ljusdal (Svezia)

Sigle 
 Line of sight – linea di vista, linea ottica che congiunge due punti

Astronomia 
 Los – cratere di Marte

Codici 
 LOS – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale Murtala Muhammed, Lagos/Ikeja, Nigeria
 los – codice ISO 639-3 della lingua loniu

Musica 
 Los – album di Leonie Meijer del 2011
 Los – rapper del collettivo Karma Krew

Altro 
 Los – figura della mitologia di William Blake
 Sergio Los – architetto italiano

Altri progetti